Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1913 года — 21-й чемпионат Европы, который прошёл 22 - 23 февраля 1913 года в Юсуповском саду Санкт-Петербурга (Россия). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров – 1500 метров – 5000 метров – 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 16 конькобежцев из 3-х стран. Победителем чемпионата Европы стал Василий Ипполитов (Россия), призёрами — Оскар Матисен (Норвегия) и Никита Найдёнов (Россия). Россию на чемпионате представляли 13 конькобежцев.

Результаты чемпионата

Ссылка 

Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1913
Чемпионаты Европы в 1913 году
Чемпионаты Европы в Российской империи
Февраль 1913 года
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1913 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Российской империи
1913 год в Санкт-Петербурге